Сулеймановский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сулеймановский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Сулеймановский сельсовет — в Неверкинском районе Пензенской области.